Dit artikel geeft een overzicht van alle Oceanische- en Afrikaanse personenwagens geproduceerd in 1962 door een prominente autoconstructeur. De auto's staan alfabetisch gerangschikt per merk. Hier staan enkel Oceanische- en Afrikaanse merken, ongeacht of ze eigendom zijn van een niet-Oceanisch- of Afrikaans concern. Ook gaat het om constructeurs die algemeen bekend zijn met auto's die algemeen voor het publiek verkrijgbaar zijn. 

Oceanische en Afrikaanse auto
1962